St. Asaph († 596) war ein schottischer mittelalterlicher Heiliger aus der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts, ein Schüler des St. Mungo. Er war in Nachfolge Mungos Vorsteher des Klosters in Llanelwy.

Unter seinen zahlreichen Wundern ist das bekannteste die Wiederbeschaffung des verlorenen Rings der Königin Ness, der Gemahlin von Maelgwyn Gwynedd, König von Nord-Wales. Er war ihr vom Finger in den Fluss gerutscht, tauchte aber nach einem Gebet des Heiligen im Bauche eines Lachses auf, der gerade zum Mahle aufgetragen wurde. Diese Wandersage ist bereits von Polykrates (Tyrann von Samos) bekannt, hier allerdings mit einer negativen Deutung.

Nach dem Heiligen sind die Stadt St Asaph und die Diözese St Asaph in Wales benannt.

Einzelnachweise 

Bischof (6. Jahrhundert)
Heiliger (6. Jahrhundert)
Person des Christentums (Wales)
Geboren im 6. Jahrhundert
Gestorben 596
Mann